Odontoscelis är ett släkte av insekter. Odontoscelis ingår i familjen sköldskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sköldskinnbaggar
Odontoscelis